Південний вокзал — назва вокзалів в наступних містах:

 Дніпропетровськ-Південний — назва залізничної станції Дніпро-Лоцманська в місті Дніпро до 2017 року.
 Калінінград-Пасажирський (Південний вокзал) — залізнична станція в Калінінграді, Росія.
 Південний вокзал — залізничний вокзал в м. Київ, Україна.
 Харків-Пасажирський (Південний вокзал) — залізнична станція в Харкові, Україна.
 Південний вокзал — найбільший вокзал у Відні, Австрія.
 Південний річковий вокзал — один з двох річкових вокзалів Москви, Росія.
 Південний вокзал — вокзал у Пекіні, Китай.

Станції метро 
 «Південний вокзал» — станція Харківського метрополітену.
 «Південний вокзал» — проєктована станція Київського метрополітену.
 «Південний вокзал» — станція метрополітену Франкфурта-на-Майні, Німеччина.